Гертник () — село и одноимённая община в округе Бардеёв Прешовского края Словакии. В письменных источниках начинает упоминаться с 1351 года.

География 
Село расположено в центральной части края, в долине ручья Пастевник, к западу от автодороги . Абсолютная высота — 461 метр над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 17,97 км².

Население 
По данным последней официальной переписи 2011 года, численность населения Гертника составляла 1042 человека.
Динамика численности населения общины по годам:

Примечания 

Населённые пункты Словакии